

Politikusok
Robert Bennett (1822–1891) Melbourne polgármestere (1861–1862)
Robert Frederick Bennett (1927–2000) Kansas kormányzója (1975–1979)
Bob Bennett (1933–2016) amerikai szenátor Utah államból
Robert T. Bennett (1939) ohioi republikános politikus

Sportolók
Robert Bennett (1831–1875) angol krikettjátékos
Bob Bennett (1919–1974) olimpiai bronzérmes amerikai kalapácsvető
Bob Bennett (1933) egyetemi baseballedző
Bob Bennett (1943) az 1960-as és 1964-es nyári olimpián bronzérmet szerzett amerikai úszó
Bob Bennett ausztrál ligarögbijátékos és edző